Владимир Успенский:
 Успенский, Владимир Алексеевич (1906—1981) — советский учёный, геолог, доктор геолого-минералогических наук (1966).
 Успенский, Владимир Андреевич (1930—2018) — российский математик, доктоp физико-мaтематических наук (1964), профессор. Брат Бориса Успенского.
 Успенский, Владимир Дмитриевич (1927—2000) — русский писатель.
 Успенский, Владимир Леонидович (род. 1954) — российский тибетолог и монголовед, доктор исторических наук (2005), профессор.
 Успенский, Владимир Сергеевич (род. 1922) — советский артист цирка.
 Успенский, Владимир Сергеевич (род. 1989) — российский фигурист.